Северный Кондас — река в России, протекает в Усольском районе Пермского края. Правая составляющая реки Кондас (левая — Сирья). Длина реки составляет 31 км.

Река образуется слиянием двух рек — Гали (левая составляющая) и Гижги (правая составляющая). Слияние рек находится у деревни Трезубы. Северный Кондас течёт на восток, русло крайне извилистое. Ширина реки на всё протяжении составляет 15-20 метров. Всё течение проходит по ненаселённому лесному массиву, на берегах — несколько покинутых деревень. Сливается с Сирьей, образуя Кондас, у нежилой деревни Северный Кондас.

Притоки (км от устья) 
 1,7 км: река Лемзер (пр)
 река Моян (лв)
 7,5 км: река Буслаевка (в водном реестре — без названия, пр)
 река Фролянка
 река Какшор (лв)
 31 км: река Галя (лв)
 31 км: река Гижга (пр)

Данные водного реестра 

По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кама от города Березники до Камского гидроузла, без реки Косьва (от истока до Широковского гидроузла), Чусовая и Сылва, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010100912111100007536
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111100753
 Код бассейна — 10.01.01.009
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Притоки Кондаса
Реки Усольского района Пермского края